Каньехтио Хорн (; ) — канадская актриса индейского происхождения.

Биография 

Александра Каньехтио Хорн родилась 8 ноября 1986 года в Нотр-Дамм-де-Грас, небольшом районе города Монреаль, провинция Квебек, Канада. Её мать, Кан-Тинета Хорн (англ.), бывшая фотомодель и политическая активистка, происходит из индейского племени мохоков. Отец — юрист, имеет немецкие и шотландские корни. У Каньехтио шесть сестёр, одна из которых, Уаник Хорн-Миллер (англ.), была капитаном канадской женской сборной по водному поло (англ.) на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Хорн, её мать и старшая сестра Уаник принимали участие в столкновениях в ходе Окского кризиса, между индейцами-мохоками и властями Квебека.

В детстве, частично проведённом в резервации мохоков Кахнаваке (фр.) близ Монреаля, Каньехтио много занималась плаванием и водным поло. В 2005 году окончила колледж Доусон (фр.) по специальности «театральное искусство».

Карьера 
Каньехтио дебютировала в кино в 2004 году. В 2009 году была номинирована на премию «Джемини» за роль в телефильме «Moccasin Flats: Redemption».

В 2010 году получила премию «ACTRA Awards» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Троцкий».

В 2013 году получила премию «Drama Pitch Prize» «ImagineNative Film + Media Arts Festival».

В 2019 году была номинирована на премию «ACTRA Awards» в категории «Лучшая женская роль» за сериал «Человек в высоком замке».

В 2020 году сыграла Мэри в сериале «Поселенцы».

Фильмография

Примечания